Worms kan syfta på:

Worms (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Worms – en stad i Tyskland 
 Worms (biskopsstift) – ett biskopsstift 861–1802
 Worms (spelserie) – en spelserie av turordningsbaserade strategispel från 1995 utvecklade av Team17 Software
 Worms (datorspel, 1995) – ett artilleri-strategidatorspel utvecklat av Team17 och utgivet 1994
 WoRMS – en databas som syftar till att ge ett tillförlitligt och heltäckande lista över namnen på alla marina organismer
 Wormskonkordatet – en kompromiss 1122 mellan påven Calixtus II och kejsar Henrik V